Иловля I — узловая железнодорожная станция в посёлке Иловля в Иловлинском районе Волгоградской области. Станция находится в 2 км от Иловля II, и в 3 км от станции Колоцкий

Пригородные поезда

Поезда дальнего следования

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области